

Geografia

Bosanska Krupa – comune della Federazione di Bosnia ed Erzegovina
 Krupa na Uni – comune della Repubblica Serba

Krupa – frazione del comune di Obrovazzo

Persone 
 Gene Krupa (1909-1973) – batterista statunitense
 Olek Krupa (1955) – attore e regista polacco

Musica 
 Krupa – singolo degli Apollo 440

Pagine correlate 
Krupá